Clandestine steht für:
 Clandestine (Album), Album der schwedischen Band Entombed
 Clandestine-Radio, Hörfunksender, die von einem heimlichen Standort aus den Sendebetrieb aufnehmen

Siehe auch:
 Clandestine Insurgent Rebel Clown Army, politisch linke, antiautoritäre Gruppe von Aktivisten
 Clandestine Operation, eine geheimgehaltene Operation
 National Clandestine Service, US-amerikanische Bundesbehörde